

Бєлогузово — присілок, Велізький район, Смоленська область
 Бєлогузово — присілок, Щокінський район, Тульська область